Csehország
 Bory, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Szlovákia
 Bori (szlovákul Bory), község a Nyitrai kerület Lévai járásában